Aconurella — род цикадок из подсемейства Deltocephalinae трибы Chiasmini.

Описание 
Цикадки размером 2—4 мм. Тело коренастое. Темя закруглённо-треугольное. Вершина субгенитальной пластинки утончённая. Питаются травянистыми растениями.

Классификация 
В мировой фауне встречается 24 вида

Распространение 
Представители рода встречаются в Евразии, Австралии и Африке

Примечания

Литература 
 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых